Gustave Chadeuil (1823-1893) écrivain et journaliste français ;
 Michel Chadeuil (1947-), écrivain et chansonnier occitan.